Il doppio del torneo di tennis Indianapolis Tennis Championships 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Todd Woodbridge e Mark Woodforde che hanno battuto in finale Jim Grabb e Richey Reneberg 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (Campioni)
 Scott Davis /  Jonathan Stark (secondo turno)
 Scott Melville /  Piet Norval (secondo turno)
 Rick Leach /  Danie Visser (secondo turno)

 Wayne Ferreira /  Mark Knowles (semifinali)
 Jim Grabb /  Richey Reneberg (finale)
 Mark Kratzmann /  Javier Sánchez (primo turno)
 Darren Cahill /  John Fitzgerald (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Indianapolis Tennis Championships 1994